Die Liga Portugal bwin 2021/22 (nach dem Sponsor, dem Sportwettenanbieter bwin) war die 88. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 6. August 2021 mit der Partie des amtierenden Meisters Sporting Lissabon gegen den Aufsteiger FC Vizela eröffnet und am 15. Mai 2022 beendet.

Teilnehmer

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation 
Der Sechzehnte der Primeira Liga spielte am 21. und 29. Mai 2022 gegen den Dritten der Liga Portugal 2 2021/22 um die Qualifikation für die Primeira Liga 2022/23.

|}

Meistermannschaft des FC Porto

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2021/22